Lysias (griechisch: Λυσίας) ist der Name von:

Personen:
 Lysias (um 445 v. Chr.–um 380 v. Chr.), griechischer Redner und Logograph.
 Lysias (Admiral) († 406 v. Chr.), griechischer Admiral und Feldherr.
 Lysias (Regent) († 162 v. Chr.), Regent des Seleukidenreichs. 
 Lysias (indo-griechischer König) († um 120 v. Chr.), König des Indo-Griechischen Königreichs.
 Lysias (Töpfer), griechischer Töpfer
 Claudius Lysias, römischer Oberst in Judäa

Orten:
 Lysias (Phrygien), antike Stadt in Phrygien
 Titularbistum Lysias, Titularbistum der römisch-katholischen Kirche